Швенкфельдеры () — протестантская секта, основанная в восточных областях Германии в XVI веке.

Секта была основана Каспаром Швенкфельдом, который противопоставлял внутреннее «просветление души» от переживания единения с Христом догматизму и обрядам.  Швенкфельдеры отвергают любые внешние проявления веры и ориентируются только на внутренний религиозный опыт. 

После того как сторонники Швенкфельда в 1540 году были осуждены Шмалькальденской конвенцией протестантских теологов за вольнодумное отношение к Библии и лютеранской форме вероисповедания, они вышли из лютеранской церкви и образовали собственные братства «исповедников славы Христовой» в ряде земель Германии. 

В начале XVIII века жившие в католической Силезии швенкфельдеры стали подвергаться преследованиям и переселились в Саксонию, где им предоставил убежище граф Цинцендорф. 

С 1734 годы швенкфельдеры стали переселяться в Пенсильванию, где в 1782 году была создана ассоциация швенкфельдерских общин.

В настоящее время в штате Пенсильвания существуют пять общин швенкфельдеров.

Примечания

Ссылки 
 Швенкфельдеры
 Швенкфельдиане (Швенкфельдеры)
 Official website of the Schwenkfelders
 Schwenkfelders - An article from the United Church of Christ

Протестантизм в Германии
Протестантизм в США
Христианские секты